

Сьверково — село в гміні Хоцень Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Сьверково — село в гміні Сьверче Пултуського повіту Мазовецького воєводства